Джоконда, она же «Мо́на Ли́за» —  картина Леонардо да Винчи, хранящаяся в парижском Лувре, также может означать:
 Джоконда —  опера итальянского композитора Амилькаре Понкьелли (1876).
 Джоконда — альбом группы «Пилот» (2002).
 «Джоконда» — мягкий миндальный бисквит, хорошо держит пропитку, при выпечке поднимается не так высоко, как обычный бисквит; используется в качестве основы для суфлейного или желейного торта и бисквитного рулета (например, торт Опера).